spora – zarodnik
 endospora – przetrwalnik